Новелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Новелли, Аугусто (1867—1927) — итальянский драматург, журналист и писатель.
 Новелли, Пьетро Антонио (1568—1625) — итальянский живописец.
 Новелли, Пьетро Антонио (1603—1647) — итальянский живописец.
 Новелли, Пьетро Антонио (1729—1804) — итальянский живописец и гравер.
 Новелли, Франческо (1764—1836) — итальянский живописец.
 Новелли, Эрмете (1851—1919) — итальянский актёр.